Juan Manuel Cerúndolo era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Albert Ramos Viñolas ha sconfitto Alejandro Tabilo con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Diego Schwartzman (semifinale)
  Dominic Thiem (ritirato)
  Cristian Garín (secondo turno)
  Lorenzo Sonego (quarti di finale)

<li> Federico Delbonis (primo turno)<li>
<li> Albert Ramos Viñolas (campione)<li>
<li> Benoît Paire (primo turno)<li>
<li> Pedro Martínez (secondo turno)<li>

Wildcard 

  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Tomás Martín Etcheverry (secondo turno)

 Juan Ignacio Londero (semifinale)

Qualificati 

  Nicolás Jarry (primo turno)
  Juan Pablo Varillas (secondo turno, ritirato)

 Alejandro Tabilo (finale)
 Juan Pablo Ficovich (secondo turno)

Lucky loser 

  Daniel Elahi Galán (quarti di finale)

 Nikola Milojević (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2022